Narsaarsuk bezeichnet:
 Narsaarsuk, Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Narsaarsuk (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Narsaarsuk (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland